Aristocrate I di Arcadia
 Aristocrate II di Arcadia
 Aristocrate di Atene, ammiraglio ateniese